Le sigle Tum, tum ou TUM, peut faire référence à :

 tum est le code ISO 639-3 du toumbouka
 Transport urbain du Marsan, le réseau de transport en commun du Marsan agglomération,
 Transports Urbain Mendois, le réseau de transport en commun de Mende,
 Université technique de Munich (en allemand : Technische Universität München, TUM) est une université allemande, fondée en 1868 et basée à Munich.
 Totalement UniModulaire, pour décrire certaines matrices. 

mais aussi:

Toponymie
en Pologne
 Tum, un village de la voïvodie de Łódź

Homonymie